«Angel in the Night» — пісня Басхантера з альбому Now You're Gone – The Album. Сингл вийшов 29 вересня 2008.

Список пісень

Список пісень

Сертифікації

Примітки

Посилання 
 

Сингли 2008
Basshunter